AntiViral Toolkit Pro – dawna nazwa Kaspersky Anti-Virus
 Alien vs. Predator (film)
 Hormon antydiuretyczny